Sankia (en ) est un roman de langue russe de l'écrivain Zakhar Prilepine, publié pour la première fois en 2006. Il est traduit en français par Joëlle Dublanchet et publié aux Éditions Actes Sud en .

Liens externes
  Sankia
  Site de l'auteur
 Métaphores : Sankia
 Interview dans Libération

Roman de Zakhar Prilepine
Roman paru en 2006
National-bolchévisme